Amoeba bezeichnet
 Amoeba (Gattung), eine Gattung der Amöben
 Amoeba (Band), eine US-amerikanische Band
 Amoeba (Betriebssystem), ein Betriebssystem
Amoeba (Mathematik), Begriff der komplexen Analysis